Paratebueno kan syfta på:

Colombia 

 Paratebueno (kommun), Cundinamarca, 
 Paratebueno (ort), Cundinamarca,